Асклепиодор () — древнегреческое имя

 Асклепиодор —  македонский военачальник, сатрап Сирии IV века до н. э.
 Асклепиодор —  македонский военачальник IV века до н. э.
 Асклепиодор —  македонский военачальник IV века до н. э.
 Асклепиодор — художник IV века до н. э.